Бомбардировка Генуи:

 Бомбардировка Генуи (1684)
 Операция «Вадо» — набеговая операция крейсеров французского флота в 1940 году
 Операция «Грог» — обстрел Генуи британскими кораблями в 1941 году